|}
Die Linha do Oeste verbindet den Bahnhof Lissabon Alcântara-Terra über Agualva-Cacém an der Linha de Sintra mit dem Bahnhof von Figueira da Foz. Auf dem ersten Teilstück der Strecke von Alcântara-Terra bis Agualva-Cacém wird die Eisenbahnstrecke der Linha de Sintra benutzt. Die Linha do Oeste beginnt also eigentlich erst in Agualva-Cacém.

Die Schienenstrecke hat von Cacém bis Figueira da Foz eine Länge von insgesamt 197,9 km und wurde im Jahre 1887 eröffnet. Sie wird von CP Comboios de Portugal mit Güter- und Personenverkehr betrieben.

Galerie

Weblinks 
Fotogalerie der Linha do Oeste
 Streckenverlauf auf OpenStreetMap

Oeste